Tamara da Geórgia
Tamara (Casanare)
326 Tamara
Tamara (filme)
Tamareira — árvore cujo futo é a tâmara

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos